Małachowe () – nazwa toponimów na Ukrainie

 Małachowe – wieś w obwodzie mikołajowskim
 Małachowe – osiedle w obwodzie charkowskim

Zobacz także 
 Małachowo

Strony ujednoznaczniające